Похолодание 535—536 годов — самое резкое понижение среднегодовой температуры в Северном полушарии за последние 2000 лет. Предполагаемая причина похолодания — резкое снижение прозрачности атмосферы в результате нескольких крупных извержений вулканов в тропиках (см. Кракатау, Илопанго и Рабаул) или в результате столкновения с крупным метеоритом<ref name="Than">Than, Ker (3 January 2009) «Slam dunks from space led to hazy shade of winter» The New Scientist" 201(issue 2689): p.9</ref>. Последнее исследование кернов, взятых из ледника Колле Нифетти в Швейцарских Альпах, показало, что причиной похолодания явилось извержение вулкана в Исландии.

Прокопий Кесарийский отмечал в десятый год правления Юстиниана I (536/537 год):И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шёл десятый год правления Юстиниана.''

Связь между резким похолоданием и первой исторически зарегистрированной пандемией чумы, известной как чума Юстиниана, не доказана, однако для современников событий неожиданное похолодание, чума, разрушительные землетрясения на востоке Средиземноморья и войны Юстиниана составили одну сплошную вереницу бедствий.

В 2015 году было установлено, что похолодание 536 года было всего лишь началом позднеантичного малого ледникового периода, продлившегося до 660 года нашей эры и совпавшего с существенными изменениями в жизни многих народов Европы, Азии и Америки.

Этот период в истории 
Похолодание привело к резкому снижению урожая и повсеместному голоду, что стало причиной значительных миграций населения и  Историческому периоду 535—536 годов сопутствовали следующие политические события:

 Король франков Теодеберт I захватывает земли в Альпах и на северо-востоке Италии.
Миграция баваров  из Богемии на территорию Реции.
Начало масштабного переселения англосаксов в Британию.
Византийскими источниками отмечены набеги гуннов, славян и антов на Иллирию и Фракию.
Славяне доходят до побережья Балтийского и Северного морей, попадают в Северную Италию, в предгорья Альп, верховья Рейна и низовья Дуная, река Эльба становится славянской почти на всём её течении.
 Вторжение аваров в степи Западного Прикаспия и далее — в Северное Причерноморье и Византию.
 В это время происходило образование союза племён тюркской группы и усиление их влияния, в том числе формирование Тюркского каганата, которому Китай сразу был вынужден выплачивать большую дань, набеги тюрок продолжились на города в районе Керченского пролива, а также в областях, близких к Корее.
 Катастрофический голод на севере Китая.
 В этот период начался упадок Теотиуакана — крупнейшего города Мезоамерики и одного из крупнейших городов мира этой эпохи. Вероятно, причиной упадка был голод, возникший в результате засухи.
Гибель и переформатирование лесных археологических культур восточной Европы: мощинской и прочих.

См. также 
 Фимбулвинтер
 Климатический пессимум раннего Средневековья
 
 Великий голод (1315—1317)
 
 Минойское извержение
 Год без лета

Примечания 

История климата
Аномальная погода
VI век